Tom Brindle – calciatore britannico
 Tom Brindle – politico neozelandese